William Keeler ist der Name folgender Personen:

* William Henry Keeler (1872–1923), US-amerikanischer Baseballspieler, siehe Willie Keeler
 William Henry Keeler (1931–2017), Erzbischof von Baltimore